Хо́энштайн:

Топоним 
 Хоэнштайн — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Хоэнштайн — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Хоэнштайн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хоэнштайн — возвышенность на северном берегу Рура в городе Виттен.

 Хоэнштайн-Эрнстталь — город в Германии, в земле Саксония.

Другое 

 Хоэнштейн, Адольф (1854—1928) — немецкий художник.
 Хоэнштайн — замок в Баварии.
 Хоэнштайн — орденский замок в Польше.
 ГЭС Хоэнштайн — ГЭС на реке Рур в городе Виттен.

См. также 

 Ханштайн, Иоганесс фон (1822—1880) — немецкий ботаник.
 Хонштайн
 Крепость Хонштайн